Ри́ккерт () — немецкая фамилия.

 Риккерт, Генрих (1863—1936) — немецкий философ.
 Риккерт, Генрих (1833—1902) — немецкий политик.